Schanda ist 
 der Name einer Familie, der sich auf den Ort Schanda in Nordböhmen gründet. Friedrich Ritter von Schanda wurde nach der Schlacht bei Kulm (1813) vom österreichischen Kaiser Franz I in den Stand eines Freiherrn erhoben. Der Franzosenobelisk bei Schanda erinnert an die Schlacht bei Kulm.
 der deutsche Name von Žandov u Chlumce, einem Ortsteil der tschechischen Gemeinde Chlumec u Chabařovic

Schanda ist der Nachname von
 Jan Schanda (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Maria Schanda (1906–nach 1970), österreichische Schauspielerin
 Wolfram Schanda (* 1966), deutscher Fußballspieler